Koberg kan syfta på:

 Kobergs slott – ett slott och tidigare  fideikommiss i Lagmansereds socken i Västergötland
 Koberg, Lauenburg – en kommun i Kreis Herzogtum Lauenburg i Schleswig-Holstein i Tyskland
 Ribbing af Koberg – en svensk friherrlig ätt